Il doppio del torneo di tennis Winnetka Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Hyung-Taik Lee e Yong-Il Yoon che hanno battuto in finale Matthew Breen e Luke Smith 2-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Gabriel Trifu /  Glenn Weiner (quarti di finale)
 Kelly Gullett /  Brandon Hawk (semifinali)

 Hyung-Taik Lee /  Yong-Il Yoon (Campioni)
 Mark Nielsen /  Takao Suzuki (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Winnetka Challenger 2000